Wakin on a Pretty Daze — пятый студийный альбом американского автора и рок-гитариста Курта Вайла, вышедший 9 апреля 2013 года. Альбом достиг лишь позиции № 47 в американском хит-параде Billboard 200 и № 41 в британском чарте UK Albums Chart, но был оценен музыкальными критиками.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Итоговые списки критиков

Список композиций

Примечания 

Альбомы США
Альбомы Matador Records
Альбомы альтернативного рока